«Доро́га на Ру́кая́рви» (, также известен в России под названиями «Сорок первый год: Противостояние», «Засада» и «В тылу врага») — фильм 1999 года. Снят по роману финского писателя Антти Туури «Жизнь — Родине» (, 1998). Рукаярви — финское название села и озера Ругозеро (Муезерский район Республики Карелия).

В Финляндии фильм стал главным кинособытием 1999 года и получил несколько престижных призов на местных фестивалях. Под названиями «Засада» фильм был участником конкурсной программы XXI Московского международного кинофестиваля в июле 1999 года, но наград не получил. Позднее фильм был издан в России на DVD компанией-дистрибьютором «DVD Сервис» под названием «В тылу врага».

Сюжет 
В основу фильма положены события в июле 1941 года, происходящие в восточной Карелии во время советско-финской войны. Отряд лейтенанта Ээро Перкола получает задание продвинуться в тыл противника, чтобы позже поддержать наступление основных сил 14-й пехотной дивизии под командованием генерал-майора Эркки Йоханнеса Рааппана на Ругозерском направлении.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 «Rukajärven tie» на сайте компании-производителя

Фильмы-драмы Финляндии
Военные фильмы Финляндии
Исторические фильмы Финляндии
Фильмы о Второй мировой войне
Экранизации романов
Фильмы Финляндии 1999 года
Лауреаты премии «Юсси»